Jméno a příjmení František Dostál se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Dostál (fotograf) – český fotograf
 František Dostál (horolezec) – slovenský horolezec a scenárista
 František Dostál (politik) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 František Dostál (poslanec Říšské rady) – český politik, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady